Muldrow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgia Anne Muldrow (* 1983), US-amerikanische Sängerin und Musikerin
 Henry L. Muldrow (1837–1905), US-amerikanischer Politiker
 Robert Muldrow II. (1864–1950), US-amerikanischer Geologe und 1888 Mitbegründer der National Geographic Society
 Ronald Muldrow (1949–2007), US-amerikanischer Jazzgitarrist

Muldrow bezeichnet außerdem:
 Muldrow (Oklahoma), einen Ort im US-Bundesstaat Oklahoma